Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Hatsushimo :
 le Hatsushimo, un destroyer de classe Asakaze lancé en 1905 et converti en mouilleur de mine en 1924 ;
 le Hatsushimo, un destroyer de classe Hatsuharu lancé en 1933 et coulé en 1945.

Hatsushimo